Wimmenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Wimmenauer (1869–1914), deutscher Landschaftsmaler
 Karl Wimmenauer (1914–1997), deutscher Architekt
 Wolfhard Wimmenauer (1922–2023), deutscher Mineraloge und Petrograph